AFF Suzuki Cup 2012 — 9-й розыгрыш чемпионата АСЕАН по футболу. Финальный турнир проходил с 24 ноября по 22 декабря 2012 года в Малайзии и Таиланде. Действующим чемпионом была Малайзия.

Квалификационный турнир 
Все 11 стран — участниц Федерации футбола АСЕАН (АФФ) были допущены к розыгрышу. Две страны — хозяйки финального турнира (Малайзия и Таиланд) и ещё 4 сильнейших сборных региона (Индонезия, Вьетнам, Сингапур и Филиппины) были допущены в групповой этап автоматически. Оставшиеся 5 сборных (Бруней, Восточный Тимор, Камбоджа, Лаос и Мьянма) играли между собой однокруговой турнир, по итогам которого две сильнейшие команды получали путёвку в финальный раунд.

Матчи квалификационного турнира прошли в Мьянме на столичном стадионе Тувунна.

Финальный турнир

Участники 
 
 
  — второе место в отборочном турнире
 
  — победитель отборочного турнира

Стадионы

Регламент 
8 команд-участниц были разделены на две группы по 4 команды в каждой. В этих группах состоялись однокруговые турниры. Две лучшие команды из каждой группы попадали в стадию плей-офф.

Групповой этап

Группа А

Группа B

Стадия плей-офф

Полуфиналы

Финал

Ссылки 
 Официальный сайт Чемпионата АСЕАН
 Официальный сайт АФФ

Футбол в Азии в 2012 году
Чемпионат АСЕАН по футболу